Сергей Дмитриевич Марков:
 Марков, Сергей Дмитриевич (1862—не ранее 1917) — российский военачальник, генерал от инфантерии.
 Марков, Сергей Дмитриевич (1880—1922) — революционный деятель, член Реввоенсовета Кавказского фронта.